Francesco Petrarca — escritor
 Arquà Petrarca — comuna vêneta da província de Pádua
 12722 Petrarca — asteroide

Desambiguações de topônimos